Ženská čtyřhra Phillip Island Trophy 2021 probíhala v únoru 2021. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Melbourne Parku nastoupilo dvacet pět párů. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazeného turnaje, který se konal souběžně s druhým týdnem Australian Open. Zařazen byl jako první událost nové kategorie WTA 250, respektive poslední turnaj tzv. letní melbournské série, založené v důsledku omezení plynoucích z koronavirové pandemie.

Vítězem se stal indicko-ruský pár Ankita Rainová a Kamilla Rachimovová, který ve finále zdolal ruskou dvojici Anna Blinkovová a Anastasija Potapovová. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první trofeje na okruhu WTA Tour. Bodový zisk posunul Rainovou do první světové stovky žebříčku WTA ve čtyřhře, jako druhou Indku po Sanii Mirzaové.

Nasazení párů 
Sedm nejvýše nasazených párů obdrželo volný los do druhého kola.
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (2. kolo)
  Andreea Mituová /  Ioana Raluca Olaruová (2. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Cornelia Listerová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Greet Minnenová (2. kolo)
  Makoto Ninomijová /  Wang Ja-fan (semifinále)
  Misaki Doiová /  Nao Hibinová (1. kolo, odstoupily)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Phillip Island Trophy
WTA Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021